Оманская профессиональная лига Омана 2015/2016 () —
40-й сезон чемпионата Омана по футболу. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Аль-Оруба». Сезон начался 13 сентября 2015 года и завершился 24 апреля 2016 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Омана на сайте goalzz.com
 Чемпионат Омана на сайте soccerway.com

2015/2016
Оман
2015 год в Омане
Спорт в Омане в 2016 году